Чарниш:
 Чарниш Василь (1759–1822) — учасник Полтавського патріотичного гуртка кінця XVIII — початку XIX століття. Масон.
 Чарниш Іван (? — 1728) — український військовий і політичний діяч.

Чарниш — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства

Українські прізвища